Бенедикт XIV:
 Бенедикт XIV (антипапа) (в миру Бернард Гарнье; умер ок. 1429) — антипапа с 1425 года
 Бенедикт XIV II (антипапа) (в миру Жан Каррье; умер ок. 1437) — антипапа с 1429 года
 Бенедикт XIV (в миру Просперо Лоренцо Ламбертини; 1675—1758) — папа римский с 1740 года